Дэнверс или Данверс (, D'Anvers, d'Anvers) — фамилия и топоним.

Люди 
 Денверс, Генри (1573—1643) — британский солдат, 1-й граф Дэнби, рыцарь Ордена Подвязки.
 Дэнверс, Таша (род. 1977) — британская бегунья.

Топонимы 
  — деревня в Иллинойсе.
 Данверс — город в Массачусетсе.
 Данверс — город в Миннесоте.

См. также 
 Денвер (значения)